

Persone
 Ettore Moschino (1867-1941) – giornalista, scrittore, poeta e drammaturgo italiano
 Franco Moschino (1950-1994) – stilista italiano, fondatore dell'omonima casa di moda
 Giambattista Moschino (1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Niccolò Caracciolo Moschino, anche Nicola Misquinus o Moscinus, (XIV secolo) – cardinale italiano
 Simone Moschino, pseudonimo di Simone Simoncelli (1553-1610) – scultore e architetto italiano

Altro
 Moschino – casa di moda italiana, fondata nel 1983 dallo stilista Franco Moschino

Pagine correlate
 Moschini